

Соквілл — місто, штат Вісконсин
 Соквілл — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Соквіль